Альти́но (; на местном диалекте — Davëdìnë) — город в Италии, расположен в регионе Абруццо, подчинён административному центру Кьети.

Население составляет 3053 человека, плотность населения составляет 203 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 66040. Телефонный код — 00872.

Город возник во времена Средневековья. Главной достопримечательностью является Церковь Богоматери Милости (), которая сохраняет росписи 1355 года.

Покровителями Альтино считаются свв. Косма и Дамиан.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города

Города Италии